V historii se odehrálo více bitev o Kyjev:
 Bitva o Kyjevský kotel
 Bitva o Kyjev (1943)
 Kyjevská ofenzíva
 Bitva o Kyjev (2022)